Козинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Белгородская область
 Козинское сельское поселение — входит в Грайворонский район

Новосибирская область
 Козинское сельское поселение — входит в Усть-Таркский район

Смоленская область
 Козинское сельское поселение — входит в Смоленский район